

Toponyme 
 Moen est une section de la commune belge de Zwevegem ;
 Moen est une île et une commune micronésienne aussi appelée Weno ;
 Moen est le centre administratif de la kommune norvégienne de Målselv, dans le comté de Troms.
 Moen est une localité norvégienne du comté de Nordland.

Patronyme 
 Anita Moen (née en 1967), fondeuse norvégienne ;
 Ann-Helen Moen (née en 1969), soprano norvégienne ;
 Travis Moen (né en 1982), joueur professionnel de hockey sur glace canadien

Voir aussi 
 Møn île danoise de la mer Baltique dont le nom est parfois orthographié Moen

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme